Vorkette kann bezeichnen

 einem Gebirgszug vorgelagerte Kette von Hügeln (Vorberge (Geomorphologie))
 den Kumulierter Energieverbrauch bei der Herstellung von Treibstoffen, Strom, Waren, noch bevor diese zum Einsatz kommen (auch Well-to-Tank)
 vorgelagerte Gleiskette bei einem Kettenfahrzeug, Beispiel PackBot